Cugaru, Aomori, grad u prefekturi Aomori, Japan
 Cugaru (poluotok)
 Cugaru (prolaz), morski prolaz između Hokkaida i Honšua
 Cugaru klan, daimyō klan
 Cugaru (roman), spisatelj Osamu Dazai
 Cugaru (krstarica), japanske carske mornarice
 Cugaru (minopolagač), a minelayer that took part in the Pacific War
 Cugaru (rudnik), rudnik u Jakutskoj, Rusija